13 se poate referi la:

 anul 13
 anul 13 î.Hr.
 13 (număr), numărul natural aflat între 12 și 14